José Jiménez puede referirse a:

 José Jiménez músico mexicano originario de CD. Obregón Son. México, 
 José María Jiménez ciclista español;
 José Jesús Jiménez Barona, poeta colombiano.
 José Jiménez Lozano, periodista y escritor español;
 José Jiménez, organista español del ;
 José Jiménez, beisbolista dominicano;
 José Jiménez Jiménez, profesor de estética y ensayista español.
 José Jiménez, un personaje de ficción estadounidense.